Тарб () град је у Француској, у департману Горњи Пиринеји.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 46.275.

Географија

Клима

Демографија

Градови побратими 
  Уеска
  Алтенкирхен

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској